Международный фестиваль Союза композиторов Санкт-Петербурга «Петербургская музыкальная весна» традиционно проводится в мае. Этот солидный по возрасту и авторитету музыкальный форум проходит при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Основная художественная направленность фестиваля — демонстрация панорамы достижений современного петербургского композиторского и исполнительского творчества в контексте современной мировой музыкальной культуры.

Примечания

Ссылки 
 Главная страница фестиваля «Петербургская музыкальная весна»
 Союз композиторов Санкт-Петербурга 
 Сорок седьмая «Петербургская музыкальная весна»

Фестивали академической музыки в Санкт-Петербурге